A 2014-es német rali (hivatalosan: Adac Rallye Deutschland) volt a 2014-es rali-világbajnokság kilencedik versenye. Augusztus 22. és 24. között került megrendezésre, egy szakasz törlése miatt 17 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 313,23 kilométert tett ki. A 86 indulóból 64 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

Külső hivatkozások 

A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

Németország
Autóversenyzés Németországban